Christoph Freitag – calciatore austriaco
Fritz Freitag – generale tedesco delle Waffen-SS
Gideon Freitag – ex cestista israeliano
Holger Freitag – ex saltatore con gli sci tedesco orientale
Horst Freitag – ex calciatore tedesco orientale
Jacques Freitag – atleta sudafricano
Johann Freitag von Loringhoven – Gran Maestro dell'Ordine di Livonia
John Freitag – canottiere statunitense
Meike Freitag – ex nuotatrice tedesca
Richard Freitag – saltatore con gli sci tedesco
Uschi Freitag – tuffatrice olandese